Gąsienica (larwa)
 Liszka (wzgórze)
 Liszka Dolna, Liszka Górna – osiedla w Częstochowie